Білок промієлоцитарного лейкозу (ПМЛ) — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 882 амінокислот, а молекулярна маса — 97 551.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, імунітет, вроджений імунітет, взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, біологічні ритми, противірусний захист, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, ДНК.
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Транскрипція генетичної інформації